Jim Knopf und die Wilde 13 steht für:
 ein Kinderbuch von Michael Ende aus dem Jahr 1962, siehe Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer #Jim Knopf und die Wilde 13

sowie dessen Verfilmungen:
 Jim Knopf und die Wilde 13 (1962), Fernsehserie der Augsburger Puppenkiste
 Jim Knopf und die Wilde 13 (1978), Fernsehserie der Augsburger Puppenkiste
 Jim Knopf und die Wilde 13 (Film), deutscher Spielfilm (2020)